Ливи́йское мо́ре (, ) в античной географической традиции — часть Средиземного моря у берегов Северной Африки от Сирт до Крита, Пелопоннеса и Сицилии.

Страбон в своей «Географии» (закончена около 7 года ) многократно упоминал Ливийское море в своём капитальном сочинении:

Плиний Старший в самом начале книги V своей «Естественной истории» так описывал Ливийское море:

Примечания

Литература 
 

География Греции
География Ливии
Средиземное море